Olivier Rolin (1947), escritor francês
Alexis Rolín (1989), futebolista uruguaio

Ver também

Desambiguações de sobrenomes